Coriolanus steht für:
 Coriolanus, Held der römischen Mythologie
 Coriolanus (Shakespeare) (The Tragedy of Coriolanus), Tragödie von William Shakespeare (um 1608)

Coriolanus ist der Titel folgender Filme:
 Coriolanus (1965), britischer Fernsehfilm von Roger Jenkins
 Coriolanus (1984) (The Tragedy of Coriolanus), britischer Fernsehfilm von Elijah Moshinsky
 Coriolanus (2011), britischer Spielfilm von Ralph Fiennes